Спри́нгфилд (, от  — «родник» и  — «поле») — широко распространённый англоязычный топоним, реже — фамилия.

Населённые пункты

США 
 Спрингфилд — город в Вермонте.
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
 Спрингфилд (штат Висконсин):
 Спрингфилд — населённый пункт в округе Дейн.
 Спрингфилд — населённый пункт в округе Джэксон.
 Спрингфилд — населённый пункт в округе Маркетт.
 Спрингфилд — населённый пункт в округе Сент-Крой.
 Спрингфилд — город в штате Джорджия.
 Спрингфилд — статистически обособленная местность в штате Западная Виргиния.
 Спрингфилд — административный центр штата Иллинойс.
 Спрингфилд — город в штате Кентукки.
 Спрингфилд — город в штате Колорадо.
 Спрингфилд — город в штате Луизиана.
 Спрингфилд — город в штате Массачусетс, в котором располагается Спрингфилдский арсенал и базируется команда Спрингфилд Фэлконс.
 Спрингфилд — город в штате Миннесота.
 Спрингфилд — населённый пункт в штате Миннесота.
 Спрингфилд — город в штате Миссури.
 Спрингфилд — город в штате Мичиган.
 Спрингфилд — город в штате Мэн.
 Спрингфилд — город в штате Небраска.
 Спрингфилд — город в штате Нью-Гэмпшир.
 Спрингфилд — город в штате Нью-Йорк.
 Спрингфилд — город в штате Огайо.
 Спрингфилд — город в штате Орегон.
 Спрингфилд — город в штате Теннесси.
 Спрингфилд — город в штате Флорида.
 Спрингфилд — город в штате Южная Дакота.
 Спрингфилд — город в штате Южная Каролина.

Вымышленные
 Спрингфилд — город из мультсериала «Симпсоны».

Новая Зеландия 
  — городок в округе Селуин.

Люди 

 Спрингфилд, Дасти (1939—1999) — британская певица.
 Спрингфилд, Рик (род. 1940) — австралийский музыкант.
 Спрингфилд, Фрэнк (1887—1958) — австралийский пловец.
Вымышленные
 Джебедая Спрингфилд — второстепенный персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Нэги Спрингфилд — главный персонаж манги Negima!: Magister Negi Magi.

Оружие 
 Спрингфилдский арсенал — центр разработки и производства стрелкового оружия Армии США в Спрингфилде, Массачусетс.
 Спрингфилд M1903 — американская магазинная винтовка.

См. также 
Топонимы
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
  — город в Массачусетсе.
 Саммерфилд — ряд населённых пунктов в США.
 Спрингвилл

Прочее
 «$прингфилд (или Как я перестал бояться и полюбил легальные азартные игры)» — эпизод мультсериала «Симпсоны».
 Buffalo Springfield — американская музыкальная группа.
 Спрингфилд Фэлконс — профессиональная хоккейная команда из города Спрингфилд, штат Массачусетс.

Примечание